Кампильо-де-Дуэньяс () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сеньорио-де-Молина-Альто-Тахо. Занимает площадь 60,53 км². Население — 80 человек (на 2020 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Гвадалахары